Het steht für:
 Het, ein indigenes Volk, auch als Pampas bekannt

Hét steht für:
 Hét, Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungarn

HET steht als Abkürzung für:
 Fernwanderweg Harz – Eichsfeld – Thüringer Wald
 Halleffekt-Thruster, siehe Ionenantrieb #Geschichte
 Hilfseinschalttaste, siehe Bahnübergang (Deutschland) #ÜS-Anlagen
 Hobby-Eberly-Teleskop, ein für Spektroskopie optimiertes Spiegelteleskop
 Hormonersatztherapie, die medizinische Verwendung von Hormonen
 Heidelberger Elterntraining zur Sprachförderung, ein 2003 von Dr. Anke Buschmann entwickeltes Training für Eltern bzw. Bezugspersonen von Kindern mit Schwierigkeiten im Spracherwerb

HET als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Hettstedt (1991–1994)
 Deutschland: Landkreis Mansfeld-Südharz (seit 2013)

Abkürzung